Ле́тний — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 744,41 км Мурманской железной дороги. Была открыта в 1916 году. Первоначальное наименование станции было Олимпий.

Общие сведения 
Станция расположена в 2,5 км от посёлка Летнереченский Беломорского района Республики Карелия. К станции примыкают два перегона: Летний — Сосновец в чётном направлении (однопутный перегон) и Летний — Тунгуда в нечётном направлении (однопутный перегон). В 1990-е годы после электрификации участка Идель — Беломорск здание станции было перенесено с восточной стороны железной дороги  на западную.

Пассажирское сообщение 
По станции Летний проходят поезда дальнего следования № 091 сообщением  Мурманск — Москва — Мурманск, №№ 021/022 Санкт-Петербург — Мурманск — Санкт-Петербург, а также некоторые поезда, назначаемые в период массовых перевозок .

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Летний на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Летний на railwayz.info
 Паспорт станции Летний на сайте РЖД.
 Паспорт станции Летний на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс.- БЕЛОМОРСК.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту